Креш — серйозний баг, помилка у програмі, що викликає аварійне завершення програми або операційної системи, коли вона перестає функціонувати належним чином.
 Ла-Креш (фр. La Crèche) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.
 Креш пед — спеціальний мат для лазіння з гімнастичною страховкою.
 Креш-сюр-Сон (фр. Crêches-sur-Saône) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Креш (музичний інструмент), Креш — тип тарілок, який є складовою більшості ударних установок.